El nombre Manuel Sierra puede referirse a:

 Manuel Sierra Álvarez (1951-), pintor español.
 Manuel Sierra Laffitte (s.XX), pintor español - seudónimo "Mel".
 Manuel José Sierra Méndez (1852-1924), político mexicano.
 José Manuel Sierra Méndez (1978-), balonmanista español.
 Manuel Sierra (1980-), jugador de rugby francés 
 Manuel Sierra (1981-), jugador de hockey sobre hielo mexicano